BKL peut faire référence à :
 Big Kernel Lock, un système qui permet de suspendre toutes les opérations du noyau linux ;
 .

Linux